New York è servita da 5 aeroporti:

 Aeroporto Internazionale John F. Kennedy – principale aeroporto di New York, a sud-est della città e a circa 19 km dal centro di Manhattan
 Aeroporto Internazionale di Newark – secondo aeroporto di New York e principale del New Jersey, a  ad ovest della città
 Aeroporto LaGuardia – terzo aeroporto della città situato lungo la costa che fronteggia la Flushing Bay e la Bowery Bay ed utilizzato per voli domestici
 Aeroporto Internazionale Stewart – a 97 km a nord di New York
 Aeroporto di New York Long Island-MacArthur – a 71 km da Manhattan